

События 
 1 мая
 В Красноярском крае снят режим самоизоляции в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населённых пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов.
 Президент Косова Хашим Тачи в четверг специальным декретом поручил кандидату от Демократической лиги Косова  сформировать новое правительство.
 Парламент Судана признал женское обрезание преступлением. На момент запрета через эту процедуру прошли около 87 % женщин страны. Среди жителей Судана распространено мнение, что необрезанных девушек нельзя выдавать замуж.
 В Казахстане эвакуировали 5 тыс. человек из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана.
 Некоммерческая организация ICANN, регулирующая вопросы доменных имен, заблокировала сделку по продаже доменной зоны .org частной компании Ethos Capital.
 3 мая
 Пандемия COVID-19: в России за сутки зарегистрировали более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2 — 10633 (из них 5948 новых случаев в Москве). Общее число подтверждённых случаев превысило 130 тысяч — 134687.
 Власти Венесуэлы захватили группу наёмников, которые собирались устроить в стране переворот. Ответственность за операцию взял Джордан Гудро, глава частной охранной компании SilverCorp USA во Флориде.
 4 мая
 В Испании начался первый этап вывода страны из карантина, вновь открылись небольшие магазинчики, парикмахерские, зубные и терапевтические кабинеты, оптики и другие заведения индивидуального обслуживания клиентов. Власти Италии в своей стране приступили уже ко второй фазе снятия карантина.
 5 мая
 Китай впервые осуществил запуск новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5B». Ракета вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля нового поколения.
 Прекратил вещание крупнейший телеканал Филиппин ABS-CBN.
 7 мая
 Турецкая лира упала до исторического минимума, опустившись ниже уровня, достигнутого во время валютного кризиса в августе 2018 года. Одной из причин стал кризис туристической отрасли, произошедший вследствие эпидемии коронавируса. После этого Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции запретило банкам «BNP Paribas», «Citibank» и «UBS AG» операции на валютном рынке страны.
 Пандемия COVID-19: в России за сутки зарегистрировали более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2 — 11231 (из них 5703 новых случаев в Москве). Общее число подтверждённых случаев превысило 170 тысяч — 177160.
 8 мая
 Утечка ядовитого газа стирола с завода LG в индийском штате Андхра-Прадеш привела к смерти 11 людей и эвакуации 3000 местных жителей.
 9 мая
 Завершено строительство главного храма вооружённых сил РФ. Его планировалось открыть и освятить ко Дню Победы, который празднуется в России 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса эти мероприятия пришлось отложить.
 11 мая
 Ракета иранского фрегата «Джамаран» во время учебных стрельб в Оманском заливе попала по дружественному вспомогательному судну «Конарак», погибли 19 моряков.

 12 мая
 Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.
 В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современных людей, датируемые возрастом около 45820—43650 лет назад.
 В реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге загоревшиеся аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённые Уральским приборостроительным заводом («УПЗ»), входящим в концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии» холдинга «Ростех», стали причиной пожара, в котором погибли пять человек.
 13 мая
 Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов.
 Госдума приняла поправки в законодательство, позволяющие голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней.
 14 мая
 Церемония принесения правительством Израиля присяги перенесена на воскресенье, 17 мая.
 16 мая
 Истёк контракт на транзит российского газа через территорию Польши, прокачка по польскому участку газопровода «Ямал-Европа» проходит только по результатам аукционов.
 Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.
 Возобновились матчи Бундеслиги — это первый топовый европейский чемпионат по футболу, который возобновляется после перерыва, связанного с пандемией.
 18 мая
 108 миллионов человек посадили на карантин на северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в городах пограничных провинций Цзилинь и Ляонин.
 В результате американских санкций против китайской компании Huawei, крупнейший в мире изготовитель чипов на заказ — тайваньская TSMC — больше не принимает заказы на изготовление микросхем для Huawei.
 Премьер-министр Королевства Лесото Томас Мотсоахе Табане объявил о своей отставке.
 Сотни людей вышли на улицы чилийской столицы Сантьяго, протестуя против нищеты и голода, с которыми они столкнулись из-за карантинных мер.
 Завершилась Манга Клинок, рассекающий демонов, Мангаки Коёхару Готогэ.
 19 мая
 Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер объявила чрезвычайное положение в округе Мидленд после прорыва двух плотин.
 20 мая
 Жители Индии за ночь обрушили рейтинг популярного приложения для видеоблогинга TikTok.
 В результате обрушения мощного циклона  на восточную Индию и Бангладеш погибли, по меньшей мере, 14 человек.
 21 мая
 В Нарьян-Маре несколько десятков человек устроили сход на площади Ленина против объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью.
 22 мая
 Возле города Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолёт Airbus A320-214. Погибли 98 человек.
 23 мая
 Первый из пяти иранских танкеров c топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы co стороны США o возможности применения санкций в отношении Тегерана за поставку топлива.
 Масштабные автомобильные антиправительственные протесты организованные ультраправой партией Vox прошли в крупных городах Испании.
 25 мая
 В Японии отменено действие режима чрезвычайной ситуации, ранее объявленного по всей стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции  COVID-19.
 Японский грузовой космический корабль HTV-9 успешно состыковался с Международной космической станцией.
 Офицеры полиции Миннеаполиса, столицы американского штата Миннесота, убили при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, что спровоцировало массовые протесты в городе.
 В Демократической республике Конго в результате нападения исламистов на селение Мокутано в провинции Итури убиты по меньшей мере 17 человек.
 26 мая
 Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки.
 Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки LATAM Airlines Group объявила о банкротстве.
 27 мая
 Нашествие саранчи в разных странах: чрезвычайная ситуация объявлена в Иране и Пакистане, критическая ситуация в пяти индийских штатах: Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш, в России саранча замечена в Дагестане, Калмыкии, Ставропольском и Алтайском краях.
 29 мая
 В Вашингтоне сотни протестующих пришли к Белому дому, президент США Дональд Трамп по протоколам безопасности спрятался в бункере.
 Утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске — экологическая катастрофа, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.
 30 мая
 Пуск ракеты-носителя Falcon 9 FT с частным многоразовым космическим кораблём Crew Dragon американской компании SpaceX со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на острове Мерритт в штате Флорида. Первый пилотируемый полёт для США с 8 июля 2011 года. Экипаж: Даглас Хёрли и Боб Бенкен.
 В Усть-Кутском районе Иркутской области на нефтяной скважине Аянского (Западного) лицензионного участка недр ООО «Тихоокеанский терминал» (оператор месторождения — «Иркутская нефтяная компания») произошло возгорание.
 31 мая
 Пандемия COVID-19: число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 400 тыс. человек — подтверждено 405 843 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

См. также

Примечания